La primera batalla de Tapae en els anys 87 i 88 dC.
 La segona batalla de Tapae en l'any 101 dC.